Komet (Dresden), een Duits historisch motorfietsmerk
Komet (Kovrovsk), een Wit-Russisch historisch motorfietsmerk
Komet (trein), een Europese internationale trein
Messerschmitt Me 163 (bijnaam: Komet), het eerste raketaangedreven jachtvliegtuig
MGB ABDeh 4/8 (bijnaam: Komet), een elektrisch treinstel van de Matterhorn Gotthard Bahn (MGB)

Zie ook
Comet (doorverwijspagina)